François Andrieux (1759-1833) – avvocato, poeta e drammaturgo francese
 Mailyne Andrieux (1987) – ex tennista francese
 Michel Andrieux (1967) – ex canottiere francese
 Thomas Andrieux (1977) – allenatore di pallacanestro ed ex cestista francese